Gentlemen Prefer Blondes, film américain réalisé par Malcolm St. Clair (1928) ;
 Gentlemen Prefer Blondes, titre original du film américain Les hommes préfèrent les blondes réalisé par Howard Hawks (1953) ;